Badlands kan syfta på:

 Badlands – en naturtyp som uppkommer i torrt klimat
 Badlands (musikgrupp) – ett amerikanskt rockband bildat 1988
 Badlands (musikalbum) – ett musikalbum av gruppen Badlands
 Badlands (låt) – en låt av Bruce Springsteen
Badlands (videospel) - ett arkadspel av Atari från 1989.
 Det grymma landet – en film från 1973 med originaltiteln Badlands
Badlands nationalpark – South Dakota, USA